Deze pagina is een subpagina van het artikel UEFA Champions League 2006/07. Hierin wordt de wedstrijd in de 1/8 finale tussen FC Liverpool en FC Barcelona gespeeld op 6 maart nader uitgelicht.

Wedstrijdgegevens

Nabeschouwing 
Over de twee wedstrijden was het 2-2 maar Liverpool scoorde meer doelpunten uit. Hierdoor ging Liverpool dan ook naar de kwartfinale.

Zie ook 
UEFA Champions League 2006/07

Wedstrijd in de UEFA Champions League 2006/07
UEFA Champions League 
UEFA Champions League